Mitrofan este un nume propriu care se poate referi la următorii

Mitropolit al Ungrovlahiei 

 Mitrofan I, Mitropolit al Ungrovlahiei (atestat a fi fost în funcție la 1533)
 Mitrofan al II-lea, Mitropolit al Ungrovlahiei (între 1716 și 1719)

Episcop al Buzăului 
 Mitrofan al Buzăului (între 1691 și 1702)

Prenume 
 
 Mitrofan Ciobanu (n. 1942), matematician, specialist în topologie, academician din Republica Moldova

Nume de familie 

 Ioan Mitrofan (1929 - 2002), arheolog și istoric român, membru al Institutului de Istorie din Cluj
 Nicolae Mitrofan (n. 1946), pedagog și psiholog români, cadru didactic universitar ale Universității din București

A se vedea și 

 Mitrofan, Mitropolit al Ungrovlahiei

Dezambiguizare
Nume proprii